Кривецька сільська рада — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Кривецька сільська рада — Київська область, Ставищенський район
 Кривецька сільська рада — Львівська область, Радехівський район
 Кривецька сільська рада — Черкаська область, Маньківський район